British Open 2003 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 8 по 16 ноября 2003 года в Брайтоне, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 9:6.

Высший брейк 

 147 — Джон Хиггинс (1/16 финала)
 145 — Иан Маккалох (квалификация)

Результаты 

Первый раунд

Матчи по 5 побед

 Шон Мёрфи 5:1 Дэйв Харольд  
 Ник Дайсон 5:3 Крис Смолл  
 Тони Драго 5:2 Найджел Бонд  
 Марко Фу 5:4 Барри Хокинс  
 Джерард Грин 5:1 Алистер Картер  
 Джо Свэйл 5:1 Стюарт Бинэм  
 Энди Хикс 5:4 Джон Пэррот  
 Стивен Магуайр 5:3 Марк Селби  
 Доминик Дэйл 5:2 Патрик Уоллес  
 Том Форд 5:3 Иан Маккалох  
 Марк Дэвис 5:3 Роберт Милкинс  
 Майкл Джадж 5:1 Робин Халл  
 Рики Уолден 5:3 Дрю Хенри  
 Марк Кинг 5:0 Барри Пинчес  
 Фергал О’Брайен 5:2 Энтони Дэвис  
 Майкл Холт 5:2 Энтони Хэмилтон

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
2003 год в снукере